Guayas (rijeka), Kolumbija
 Guayas (pokrajina), Ekvador